Weber (unitat), unitat de flux magnètic
 Biografies:
 Carl Maria von Weber (1786-1826), compositor alemany
 Georg Heinrich Weber (Georgius Henricus Weber) (1752-1828), botànic alemany conegut com a autoritat taxonòmica en el camp de la botànica amb l'abreviatura Weber
 Heinrich Martin Weber (1842-1913), matemàtic alemany
 Heinrich Friedrich Weber (1843-1912), matemàtic alemany
 Max Weber (1864-1920), sociòleg alemany
 Max Weber (taxonomista) (1852-1937), taxonomista i anatomista alemany, conegut com a autoritat taxonòmica en el camp de la zoologia amb l'abreviatura Weber
 Wilhelm Weber (1804-1891), físic alemany, que donà nom a la unitat de flux magnètic en Sistema Internacional d'Unitats